Kramerstraße 10 steht für:

 Kramerstraße 10 (Lemgo)
 Kramerstraße 10 (Quedlinburg)